Harper City kan syfta på:

Geografi

Liberia 

 Harper (regionhuvudort), Maryland County, 
 Harper City (klan i Liberia), Maryland County, 

Robotskapade Liberiaförgreningar